Ях'я III ібн Аль-Касем (? — 904) — 8-й імам і султан держави Ідрісидів у Магрибі в 883—904 роках.
 Ях'я III (? — 1064) — емір Малазької тайфи в 1055—1058 роках, емір Мелільської тайфи в 1063—1064 роках.
 Абу Закарія Ях'я III (? — 1489) — 22-й султан і 21-й халіф Держави Хафсідів у 1488—1489 роках.